Краслице (), бывш. Граслиц () — город на западе Чешской Республики, в районе Соколов Карловарского края.

Герб 
Город получил герб в 1370 году, при Карле IV, однако первая известная его форма относится к 1541 году. Герб города представляет собой синий готический щит с заглавной серебряной буквой G, символизирующей название города (нем. Graslitz). На щите лежит золотая корона святого Вацлава. Современная форма герба, автором которой был местный историк Вацлав Котешовец, была утверждена в начале 90-х годов XX столетия.

География 
Расположен на южных склонах Рудных гор, примерно в 5 км к юго-востоку от немецкого города Клингенталь, на железнодорожной ветке Соколов-Клингенталь. Высота города над уровнем моря составляет 684 м.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 

 

Краслице
Города Карловарского края